Olayan ist der Familienname von:

 Lubna Olayan (* 1955), saudi-arabische Unternehmerin

Olayan ist der Name eines Unternehmens:

 Olayan Group, saudi-arabische Unternehmensgruppe